Dinogamasus  — род клещей (Dermanyssoidea) семейства Laelapidae из отряда . Более 40 видов.
Обнаружены на пчёлах (Apoidea), в том числе рода Пчёлы-плотники (Xylocopa, Hymenoptera). У видов пчёл-хозяев имеется специализированная структура на переднебоковой поверхности брюшка (акаринариум) для переноски мутуалистических клещей, которые предположительно, играют положительную роль в борьбе с грибками и бактериями, способными повреждать запасы пчелиной провизии (нектар, пыльца). На одной пчеле может быть от одного до 10 клещей Dinogamasus.

Классификация 
Более 40 видов, некоторые перенесены сюда из состава родов ,  и  (см. ниже список видов с соответствующими синонимами), сведённых в синонимы к . В составе последнего вид  выделен в отдельный подрод .

 Dinogamasus acutus LeVeque, 1930
 Dinogamasus affinis (Berlese, 1918)
 Dinogamasus albulus Lundqvist, 1998
 Dinogamasus alfkeni (Oudemans, 1902)
 Dinogamasus amaniensis (Vitzthum, 1919)
 [=Dolaea amaniensis Vitzthum, 1919]
 Dinogamasus assimiensis Lundqvist, 1998
 Dinogamasus bakeri LeVeque, 1931
 Dinogamasus bequaerti LeVeque, 1930
 Dinogamasus braunsi (Vitzthum, 1914)
 [=Dolaea braunsi Vitzthum, 1914]
 Dinogamasus brevihirtus LeVeque, 1930
 Dinogamasus brevipes LeVeque, 1931
 Dinogamasus collarti (Oudemans, 1929)
 Dinogamasus concinnus LeVeque, 1931
 Dinogamasus crassipes Kramer, 1898
 Dinogamasus heteraspis LeVeque, 1930
 Dinogamasus inflatus LeVeque, 1930
 Dinogamasus jacobsoni (Berlese, 1910)
 Dinogamasus kerrianus LeVeque, 1931
 Dinogamasus kordofaniensis Lundqvist, 1998 — Kordofan, Судан; хозяин Xylocopa (Koptortosoma) leucothorax
 Dinogamasus levequae Lundqvist, 1998 — Perak, Малайзия; хозяин Xylocopa (Mesotrichia) aurantiaca
 Dinogamasus macgregori LeVeque, 1931
 Dinogamasus maxima (Vitzthum, 1919)
 [=Dolaea maxima Vitzthum, 1919]
 Dinogamasus medini Cunliffe, 1959
 Dinogamasus minor Lundqvist, 1998 — Саравак, Mount Matang, Малайзия; хозяин Xylocopa (Mesotrichia) shelfordi
 Dinogamasus northolmensis Loots, 1980 — Сейшельские острова
 Dinogamasus occidentalis Lundqvist, 1998  — Freetown, Cape Sierra, Сьерра-Леоне; хозяин Xylocopa (Koptortosoma) modesta
 Dinogamasus octoconus LeVeque, 1931
 Dinogamasus oudemansi LeVeque, 1930
 Dinogamasus parvus LeVeque, 1930
 Dinogamasus perkinsi (Oudemans, 1901)
 Dinogamasus philippinensis LeVeque, 1930
 Dinogamasus piperi LeVeque, 1930
 Dinogamasus productus LeVeque, 1930
 Dinogamasus ramaleyi LeVeque, 1931
 Dinogamasus schoutedeni (Oudemans, 1929)
 [=Dolaea schoutedeni Oudemans, 1929]
 Dinogamasus similis LeVeque, 1931
 Dinogamasus sjoestedti (Trägårdh, 1904)
 [=Greenia sjoestedti Trägårdh, 1904]
 Dinogamasus sternisetosa (Vitzthum, 1930)
 Dinogamasus tonkinensis Lundqvist, 1998 — North Khasia Hills, Meghalaya, Индия; хозяин Xylocopa (Mesotrichia)
 Dinogamasus tortivus Lundqvist, 1998 — Celebes, Bua Kraeng, Индонезия; хозяин Xylocopa (Mesotrichia) pentachroma
 Dinogamasus trihirtus LeVeque, 1931
 Dinogamasus villosior (Berlese, 1918)
 Dinogamasus vitzthumi (Oudemans, 1926)
 [=Dolaea vitzthumi Oudemans, 1926]

См. также 
 Roubikia panamensis

Примечания

Литература 
 Eickwort, G. C. (1994). Evolution and life-history patterns of mites associated with bees. In: Mites (ed., Houck, M.A.), pp. 218—251, Chapman and Hall, New York.
 Skaif, S. H. (1952). The yellow-banded carpenter bee, Mesotrichia caffra Linn, and its symbiotic mite, Dinogamasus braunsi Vizthun. Journal of Entomological Society of South Africa, 15: 63–76.

Laelapidae
Паразиты пчёл
Роды паукообразных